

Топоніми 
 Ітакура  — містечко в Японії, у префектурі Ґумма.
 Ітакура  — колишнє містечко в Японії, у префектурі Ніїґата. Складова сучасного міста Дзьоецу.

Персоналії 
Ітакура — японське прізвище.
Ітакура — японський самурайський рід.